Léon Pétillon (1903-1996), gouverneur général du Congo belge
 René Pétillon (1945-2018), auteur de bandes dessinées français
 Jean-Marc Pétillon (1977-), préhistorien français
 Pétillon (métro de Bruxelles)